Pierre Droite (französisch: „aufrechter Stein“) ist der Name von

 Pierre Droite (Écuelles), bei Écuelles, Département Seine-et-Marne, Frankreich
 Pierre Droite (Maxent), bei Maxent, Département Ille-et-Vilaine, Frankreich
 Pierre Droite (Milly-la-Forêt), bei Milly-la-Forêt, Département Essonne, Frankreich
 Pierre Droite (Prunay-sur-Essone), bei Etampes, Département Essonne, Frankreich
 Pierre Droite (Rieux-en-Val), bei Rieux-en-Val, Département Aude, Frankreich
 Pierre Droite (Saint-Guyomard), bei Saint-Guyomard, Département Morbihan, Frankreich

Siehe auch:
 Pierre Droite des Grouas, bei Martigné-Briand, Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Droite Pierre (Chênedouit), bei Chênedouit, Gemeinde Putanges-le-Lac, Département Orne, Frankreich